Mineiro (portugiesisch Bergarbeiter) bezeichnet:

 die Eigenbezeichnung der Einwohner das brasilianischen Bundesstaates Minas Gerais sowie den dort gesprochenen Dialekt des Portugiesischen
 Atlético Mineiro, Fußballverein aus Belo Horizonte
 Mineiros, Munizipalität im brasilianischen Bundesstaat Goiás

Mineiro ist der Name oder Familienname folgender Personen:

 Mineiro (Fußballspieler, 1975) (* 1975), brasilianischer Fußballspieler
 Alex Mineiro (* 1975), brasilianischer Fußballspieler 
 Juliano Mineiro Fernandes (* 1986), brasilianischer Fußballspieler
 Lucas Mineiro (* 1996), brasilianischer Fußballspieler
 Saulo Mineiro (* 1997), brasilianischer Fußballspieler